Tolstow () ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Jewlampijewitsch Tolstow (1849–1921), russischer General 
 Sergei Pawlowitsch Tolstow (1907–1976), sowjetisch-russischer Archäologe, Ethnograph und Historiker
 Wladimir Sergejewitsch Tolstow (1884–1956), russischer General